El término visón puede referirse al nombre común de varias especies de mustélidos aunque de distinto género:
 el visón europeo en peligro crítico de extinción, Mustela lutreola;
 el visón americano, Neovison vison, especie cuya introducción en Europa amenazó la conservación de la anterior.